Ground Control signifie en anglais tour de contrôle.

Groupe de musique :
 , fondé en 1996

Film :
 , sorti en 1998

Jeux-vidéo de la même série :
 Ground Control, sorti en 2000
 Ground Control II: Operation Exodus, sorti en 2004

Autre :
 Un lieu de vie culturel basé depuis 2017 dans le .